Монтальбан-де-Кордова () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампиния-Сур. Занимает площадь 34 км². Население 4542 человека (на 2010 год). Расстояние 44 км до административного центра провинции.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Montalbán de Córdoba
 
 Portal de la Mancomunidad de la Campiña Sur
 
 
 Foro de Montalbán
 
 
 La Montalbanpedia

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы